Hapy se réfère à
 Hâpi : Génie à tête de singe de la mythologie égyptienne. 
 Hâpy : Dieu du Nil dans la mythologie égyptienne.